Альфонс Тибо (; ,  — , ) — французско-аргентинский  и . Брат Жака Тибо.

Учился у своего отца, Жоржа Тибо, в 11 лет дебютировал с оркестром в Бордо, где работал Тибо-старший. Окончил Парижскую консерваторию (1876) по классу Антуана Мармонтеля. Концертировал в Париже, Анжере, Нанте, Марселе, гастролировал в Англии, Испании, Швеции и Норвегии.

С 1886 г. жил и работал в Аргентине. В 1904 г. вместе с Эдмундо Пьяццини основал в Буэнос-Айресе консерваторию Тибо-Пьяццини, одно из ведущих музыкальных учебных заведений в стране. Среди учеников Тибо, в частности, Карлос Лопес Бучардо.

Написал сюиту для оркестра, сонату для скрипки и фортепиано, струнный квартет ми мажор, Ave Maria для солистов, хора и оркестра.

Примечания 

Академические музыканты Франции